Rimer ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rimer (North Carolina), Ort im Cabarrus County, North Carolina
 Rimer (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Putnam County, Ohio
 Rimer (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Armstrong County, Pennsylvania

Rimer ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Rimer (14. Jahrhundert – 1427), katholischer Priester in der niederschlesischen Stadt Lauban
 Neil Rimer (* 1963), kanadischer Gründungspartner bei Index Ventures sowie Co-Vorsitzender des Board of Directors von Human Rights Watch